Fantom G7 é um teclado de 76 tecla da Roland.

Especificações

Modelos da mesma série 
 Roland Fantom
 Fa
 G6
 G8
 S
 S88
 X6
 X7
 X8
 Xa
 XR

Outras séries 
 Triton
 Motif

Ligações externas 
 
 

Sintetizadores da Roland